Tweede klasse 1966-67 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1966/67, over het Nederlandse voetbal